Tharyx är ett släkte av ringmaskar som först beskrevs av Webster och Benedict 1887.  Tharyx ingår i familjen Cirratulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Tharyx